Liskovac, toponim na većem broju lokacija
 Liskovac (arheološko nalazište) kod Zmijavaca, Hrvatska

BiH:
 Liskovac (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanska Gradiška
 Liskovac (Cazin, BiH), naselje u općini Cazin